La gara dei 15 km individuale femminile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 15 febbraio 2018, a partire dalle ore 17:15 (UTC+9), presso il centro di biathlon di Alpensia.

La biatleta svedese Hanna Öberg ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla slovacca Anastasija Kuz'mina e alla tedesca Laura Dahlmeier.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

15 km individuale femminile